Jafta ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Jafta (* 1959), südafrikanischer Jurist und Richter am Verfassungsgericht der Republik Südafrika
 Sinalo Jafta (* 1994), südafrikanische Cricketspielerin